Юрий Алексеевич Величко (; 24 января (6 февраля) 1917, Бендеры, Бессарабская губерния, Российская империя — 2 марта 1986, Одесса, Украинская ССР) — украинский советский  театра и кино, . Народный артист Украинской ССР (1964).

Биография 
В 1936—1944 годах выступал на сцене Киевского украинского драматического театра . Одновременной учился. В 1941 году окончил студию при Киевском украинском драматическом театре им. И. Франко (ныне Национальный драматический театр имени Ивана Франко, класс Г. Юра), в 1974 году — Киевский институт театрального искусчства.

В 1944—1965 годах работал в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской, в 1966—1979 годах — в Одесском русском драматическом театре им. А. Иванова.

Возглавлял народный самодеяльный театр Одесского трамвайно-троллейбусного управления (1980—1985).

Исполнял, в основном, роли героико-романтического плана.

Член ВКП(б) с 1949 года.

Фильмография 
 1939 — «Щорс» — гость на свадьбе
 1956 — «Кровавый рассвет» — эпизод;
 1967 — «Поиск» — Алексей Алексеевич, работник собеза;
 1968 — «Золотые часы» — учитель;
 1968 — «Случай из следственной практики» — эпизод;
 1969 — «Повесть о чекисте» — эпизод;
 1975 — «Волны Чёрного моря» — отдыхающий;
 1980 — «Овод» — эпизод.

Избранные театральные роли 
 Платон («Платон Кречет» Александра Корнейчука);
 Игнат («Безталанная» Ивана Карпенко-Карого);
 Михаил («Земля» по Ольге Кобылянской);
 Антон («Весенний поток» Зиновия Прокопенко);
 Дмитрий («Леся» Маргариты Андриевич);
 Марио Арманди («Сеньор Марио пишет комедию» Альдо Николаи);
 Устим Кармелюк («Устим Кармелюк» Владимира Суходольского);
 Чацкий («Горе от ума» Александра Грибоедова);
 Жадов («Доходное место» Александра Островского);
 Улдис («Вей, ветерок!» Яниса Райниса);
 Фердинанд («Мачеха» Оноре де Бальзака);
 Артур («Овод» Этель Лилиан Войнич);
 Алексей («Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского);
 Фердинанд («Коварство и любовь» Фридриха Шиллера).

Похоронен в Одессе на Втором Христианском кладбище.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Народный артист Украинской ССР (1964).

Литература 
 Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974—1985.;
 Митці України : Енциклопедичний довідник / упоряд. : М. Г. Лабінський, В. С. Мурза; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — С. 109. — ISBN 5-88500-042-5. [Архівовано з першоджерела 12 вересня 2022.];
 Сулятицький Т. В. Величко Юрій Олексійович // Мистецтво України: енциклопедія: у 5 томах. / редколегія: А. В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. — Київ: «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1995, Том 1 : А-В . — 1995, сторінка 300;

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Члены КПСС
Актёры театра СССР
Актёры УССР
Актёры театра Украины
Театральные режиссёры СССР
Персоналии:Одесский русский драматический театр им. А. Иванова
Персоналии:Киевский театр им. И. Франко
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы